Angst este un termen folosit în psihologie, dar și existențialism. Se poate referi la:

 Angoasă - termen definit în psihologie, dar și existențialism (originar folosită ca  angst, din daneză), drept o stare caracterizată prin neliniște, tulburare, îngrijorare (adesea patologică, în cazul psihologiei).
 Angst (companie), un producător de mezeluri din România
 Angst (formație), o formație punk rock americană
 Angst (film din 1928), un film britanico-german din 1928
 Angst (film din 2000), un film australian din 2000
 Angst (album de KMFDM), album din 1993 de KMFDM
 Angst (album de Lacrimosa), album din 1991 de Lacrimosa

Neologisme